Wołczyn – miasto w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim.
 Wołczyn – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, w gminie Lipiany 
 Wołczyn – stacja kolejowa w Wołczynie, w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim
 Wołczyn – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim Białorusi
 Wołczyn – gmina miejsko-wiejska, powiat kluczborski, woj. opolskie
 Wołczyn – dawna gmina wiejska, powiat brzeski, woj. poleskie
 Wołczyn – dawna gromada

Zobacz też 
 Dekanat Wołczyn